ВНИИРТ — аббревиатура, может означать:

 ВНИИРТ — Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники
 ВНИИРТ — Всесоюзный научно-исследовательского институт радиационной техники (с 1960 по 1989 г.). Ныне — НИИТФА.